Salinas del Manzano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salinas del Manzano (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Salinas del Manzano (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar